Vetenskapsakademien kan avse
 Kungliga Vetenskapsakademien (Sverige)
 Franska vetenskapsakademin (Frankrike)
 Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (Danmark)
 Finska Vetenskapsakademien (Finland)
 Accademia dei Lincei (Italien)
 Påvliga vetenskapsakademin (Vatikanstaten)
 Det Norske Videnskaps-Akademi (Norge)
 Rysslands Vetenskapsakademi (Ryssland)
 Royal Society (Storbritannien)
 Preussiska vetenskapsakademien
 Bayerische Akademie der Wissenschaften
 National Academy of Sciences (USA)